Kalvarienbergkirche steht für Kirchen, die einen Stationsweg, einen Passionsweg, beschließen. Wie die Kreuzwege und Kalvarienberge selbst breiten sich diese Kirchen in der Barockzeit, im Zuge der Gegenreformation, nördlich der Alpen aus.

Liste

Deutschland 
 Kalvarienbergkapelle (Altomünster)
 Kalvarienbergkapelle (Berchtesgaden)
 Kalvarienbergkapelle (Dittwar)
 in Kemnath: Kalvarienbergkirche zum Gekreuzigten Heiland (Kemnath)
 Kapelle auf dem Kalvarienberg (Marsberg)
 Kalvarienbergkapelle (Ramsau bei Berchtesgaden)
 Kalvarienbergkapelle (Wörnitzstein)

Österreich 
Burgenland
 Kalvarienbergkirche Pinkafeld

Kärnten
 Kalvarienbergkirche (Althofen)
 Kalvarienbergkapelle (Gmünd in Kärnten)
 Kalvarienbergkapelle (Millstatt)
 Kalvarienbergkapelle (Sankt Veit an der Glan)

Oberösterreich
 Kalvarienbergkirche (Bad Ischl)
 Kalvarienbergkirche Gramastetten
 Kalvarienbergkirche (Kremsmünster)
 Kalvarienbergkirche St. Margarethen, Linz
 Perger Kalvarienbergkirche
 Kalvarienbergkapelle Waldburg
 Kalvarienbergkirche Wels

Steiermark
 Kalvarienbergkirche Breitegg
 Kalvarienbergkirche (Bruck an der Mur)
 Grazer Kalvarienberg#Kalvarienbergkirche, Graz
 Kalvarienbergkirche Judenburg
 Kalvarienbergkirche Oberzeiring
 Kalvarienbergkirche am Tremmelberg, Marktgemeinde 
 Kalvarienbergkirche, Gemeinde St.Radegund bei Graz

Tirol
 Kalvarienbergkirche Arzl, im Innsbrucker Stadtteil Arzl
 Kalvarienbergkirche Zirl

Wien
 Kalvarienbergkirche (Wien), Hernals

Spanien 
 Eglésia del Calvari, Gemeinde Pollença auf Mallorca

Ungarn 
 Kalvarienkirche (Rakamaz), Ungarn

Weblinks 

 

 
Liste (Kirchen nach Funktion)